Lucas Halter – calciatore brasiliano
 Marek Halter – scrittore francese 
 Paul Halter – scrittore francese